Haploskupina M může znamenat:

 Haploskupina M (Y-DNA) – jedna z haploskupin chromozómu Y lidské DNA
 Haploskupina M (mtDNA) – jedna z haploskupin lidské mitochondriální DNA